— научно-фантастическая сэйнэн-манга, написанная Линном Окамото. Сюжет манги повествует о расе мутантов-диклониусов, обладающих психокинетическими способностями. Название является отсылкой к немецкой песне Elfenlied немецкого поэта Эдуарда Мёрике. Манга была начата в 2002 году и завершена в 2005 году. Изначально она публиковалась в журнале Young Jump, а позднее вышла в 12 томах, опубликованных издательством Shueisha. Произведение затрагивает темы социального отчуждения, идентичности, предрассудков, мести, насилия, ревности, раскаяния и смысла человеческой жизни.

По мотивам манги был снят аниме-сериал. В Японии он был впервые показан в 2004 году по телеканалу AT-X и повторно транслировался в следующем году. Сериал состоит из 13 серий и одного спецвыпуска, события которого происходят приблизительно между 10-й и 11-й сериями аниме-сериала, поэтому его называют 10,5 («десятой с половиной») серией. Этот спецвыпуск, в отличие от сериала и манги, не содержит сцен ярко выраженной жестокости, кроме того, он выполнен в более простой графической манере.

Аниме-сериал был лицензирован в Америке компанией ADV Films, в Австралии лицензию приобрела Madman Entertainment. В 2006 году сериал был озвучен на русском языке студией «Камертон» и издан на DVD компанией MC Entertainment; спецвыпуск в это издание не вошёл.

20 января 2021 года в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга было вынесено постановление о запрете распространения аниме-сериала «Эльфийская песнь» на одном из интернет-сайтов.

Сюжет 

Согласно сюжету, в ходе эволюции на Земле зарождается новый вид разумных существ — «диклониусы», представленные как новая ступень развития человечества. В отличие от людей, диклониусы имеют рога, дающие им возможность использовать «векторы», по действию эквивалентные телекинезу. Они могут использоваться диклониусом как для нападения, так и до определённой степени для защиты от огнестрельного оружия. Вероятность того, что в ходе случайных мутаций у человека родится диклониус, крайне мала. Однако диклониусы являются переносчиками особого вируса, который приводит к тому, что у людей начинают рождаться исключительно девочки-силпелиты. В отличие от полноценных диклониусов, они не способны на продолжение рода, однако быстрее развиваются и способны передавать вирус дальше. Как в случае силпелитов, так и в случае диклониусов, повреждение рогов имеет тяжёлые последствия для психики и ведёт к раздвоению личности, а также к утрате способности управлять векторами.

Для изучения диклониусов была создана секретная организация, возглавляемая неким Какудзавой, считающим себя потомком диклониусов, в прошлом смешавших свою кровь с человеческой. Однако, как раскрывается в конце манги, он всего лишь человек с рогами. Организация Какудзавы уничтожает обнаруженных ею младенцев-силпелитов или забирает их на опыты. Свою жестокость она оправдывает, распространяя среди сотрудников информацию о том, что силпелиты, достигнув возраста трёх лет, убивают своих родителей и не имеют иной цели в жизни, кроме как уничтожать человечество. Любая информация, показывающая, что диклониусы могут сосуществовать с людьми, верхушкой организации просто игнорируется. Силпелиты, в свою очередь, ненавидят учёных за проводимые на них опыты и ввиду этого действительно желают человечеству смерти.

История повествует о главной героине, Люси, представленной как первый диклониус, появившийся на Земле. В детстве над ней постоянно издевались из-за её рогов, поэтому она стала убийцей и ненавидит человечество. Также в прошлом, полагая, что её возлюбленный Кота предал её, она убила всю его семью. Из-за чувства вины перед Котой, а также из-за травмы головы, полученной при побеге из лаборатории Какудзавы, она страдает раздвоением личности. Несмотря на муки совести, она поселяется в доме Коты, так как её альтер эго ничего не знает о совершённых ранее преступлениях. При издании аниме-адаптации сюжет был упрощён и сокращён. Её концовка отличается от манги, и многие персонажи манги в аниме-адаптации не появляются.

Манга 
Манга Elfen Lied, написанная Линном Окамото, публиковалась в японском еженедельном журнале Young Jump. Всего издательством Shueisha было опубликовано 12 томов; первый вышел в свет 18 октября 2002 года, а последний — 18 ноября 2005 года. В мангу также вошли шесть дополнительных глав:MOL, Dejitoporisu, Memoria, Elfen Lied, Mō hitotsu no shiawase na mirai и Sake wa nomu hō nomareru hō?. Сам автор писал, что манга изначально задумывалась им как короткое произведение, однако её успех у читателей побудил его продолжить сюжет. Публикация всей манги оказала влияние на стиль рисования мангаки. По его словам, первые тома произведения были нарисованы им в «неуклюжем и детском стиле», хотя он и прикладывал значительные усилия к их прорисовке.

Манга была опубликована на немецком (Tokyopop Germany), китайском (Ever Glory Publishing), итальянском (Planet Manga) и испанском (Grupo Editorial, Editorial Ivrea) языках.

Аниме 

По мотивам манги в 2004 году был снят 13-серийный аниме-сериал с одноимённым названием. Создавалось аниме на студии ARMS, режиссёром стал Мамору Камбэ. Когда началась работа по созданию аниме, автор сценария Такао Ёсиока порекомендовал Камбэ в качестве режиссёра. Он считал, что стиль Камбэ идеально подойдёт для адаптации манги в аниме-сериал. Камбэ поначалу не имел намерения присоединяться к созданию сериала, однако после ознакомления с мангой Линна Окамото проявил интерес к проекту. Хотя манга насчитывала в общей сложности 107 глав, перед группой Камбэ была поставлена задача снять сериал, состоящий только из 13 серий. Поэтому в аниме не вошли многие детали, которые, как считал режиссёр, играли важную роль в манге и могли бы сделать сериал более эмоциональным. Камбэ изначально считал, что «Эльфийская песнь» была любовной историей, и сериал следует снять таким образом, чтобы заставить зрителя плакать. После нескольких посещений города Камакура (где разворачивается сюжет манги) Мамору Камбэ сообщил, что данное место благодаря своей географии идеально подходит в качестве сеттинга для эмоциональной и местами жуткой драмы.

Аниме впервые транслировалось по японскому телеканалу AT-X в период с 25 июля по 17 октября 2004 года. Сериал также демонстрировался в ряде других стран: в США, Канаде, Великобритании, Франции, Испании, Бельгии, странах Южной Африки и России. В 2005 году вышла OVA, действие которой разворачивается между 10-й и 11-й сериями основного сериала. Данная серия вошла в 7-й DVD-выпуск сериала, её трансляции по телевидению не проводилось.

В 2004 году аниме было лицензировано компанией ADV Films, а в 2005 году выпущено ей в формате DVD. Издание от ADV Films включало в себя как оригинальную японскую озвучку, так и английский дубляж; в него также вошли открывающая и закрывающая заставки, концепт-арт и анонсы других продуктов ADV. Во время аниме-фестиваля Anime Boston 2006 ADV Films приобрела лицензию на распространение OVA-серии на территории США. По информации ADV Films, сериал вошёл в число бестселлеров компании за 2005 год, а также в число наиболее известных продуктов, распространением которых она занималась. 1 сентября 2009 года в связи с закрытием ADV Films права на распространение сериала были переданы компании AEsir Holdings. В Австралии лицензия на сериал была приобретена Madman Entertainment, а во Франции его распространением занималась компания Kaze.

В России аниме (за исключением OVA) было лицензировано компанией MC Entertainment. В российское издание в качестве дополнительных материалов вошли вступительная и завершающая заставки, японские и российский видеоролики, анонсы других сериалов, лицензированных MC Entertainment, и рекламные материалы. Сериал был показан в «Большом зале Центрального дома предпринимателя» в рамках «Четвёртого московского аниме-фестиваля».

Сериал номинировался на американскую премию American Anime Awards 2007 года в категории «Лучший короткометражный фильм», однако в данной категории победителем стал сериал FLCL.

Стиль и тематика 
На официальном сайте аниме режиссёр Мамору Камбэ писал, что в сериале наглядно демонстрируется то, как люди делят друг друга по различным признакам. Режиссёр сообщал также и о том, что даже те зверства, которые совершала Люси в течение сериала, во многом обусловлены отношением близких людей друг к другу. В сериале часто демонстрируются события, которые влияют на становление человеческой личности, и проблемы, являющиеся результатом дискриминации. Также изображается контраст между сочувствием и местью. В аниме имеет место тема геноцида — как диклониусы, так и люди стремятся «очистить» мир друг от друга и заселить его себе подобными.

В сериале присутствуют сцены крови, жестокости и наготы. Стиг Хогсет писал, что в аниме «изображена тёмная сторона человеческой природы». Аниме, сочетающее в себе различные оттенки и жанры, было описано рецензентом Anime News Network Бамбу Донг как «смесь огромного количества жестокости с большой порцией привлекательности».

Культурные отсылки 
Во вступительной и завершающих заставках используется графика, основанная на картинах известного австрийского художника Густава Климта, таких как «Поцелуй» и «Портрет Адели Блох-Бауэр I». Поэма Elfenlied, которая фигурирует в манге, была написана немецким поэтом Эдуардом Мёрике; музыку к ней сочинил австрийский композитор Хуго Вольф.

Список серий сериала 

{| class ="wikitable" width="98%"
|-
! Номер !! Название серии !! Дата трансляции
|-
| colspan="4" bgcolor="#CCCCFF"|
|-

|}

OVA 
{| class ="wikitable" width="98%"
|-
! Номер !! Название серии !! Дата трансляции
|-
| colspan="4" bgcolor="#CCCCFF"|
|-

|}

Другие издания 
В 2003 году Компания OutBack выпустила игру в жанре 2D-файтинг. Игра основана на манге. В ней есть 10 персонажей. Это персонажи манги: Ню, Маю, клон Марико, Каэде, Каэдэ в детстве, Марико, Нана, Анна и, кроме того, присутствуют не встречавшиеся ни в аниме, ни в манге персонажи Мисаки и Потерянный Номер (Lost number). В наёмниках и противниках есть Курама, Бандо и некоторые другие персонажи манги. Краткие характеристики игры:

Год выпуска: 2003
Жанр: fighting
Разработчик: OutBack
Издательство: EnterBrain Inc
Платформа: PC
Системные требования: Pentium 700
128 Mb
32 Mb Видео

В 2005 году Даниэлем Кимом был написан пародийный веб-комикс под названием Nana’s Everyday Life, сюжет которого рассказывает альтернативную историю Наны. Несмотря на наличие юмора, произведение, как и оригинальная манга, включает в себя сцены жестокости.

Музыка

Вступительная заставка 
Текст песни вступительной заставки «Lilium» () основан на отрывках из Библии и григорианских песнопений «Ave mundi spes Maria» и «Кирие элейсон». Музыку, используя указанные выше тексты, написали Каё Кониси и Юрико Кондо (Kayo Konishi & Yukio Kondo), поскольку их попросили сделать песню на манер церковного песнопения. Lilium существует в двух версиях: обычной, исполняемой женским голосом (Кумико Нома), и расширенной, так называемой «святой версии» (~saint version~), исполняемой мужским хором (GRIFFIN Chorus), которая звучит в первой, второй, четвёртой, девятой, десятой и последней сериях, а также в OVA-серии.

Ниже приведён текст песни, исполняемой в аниме (текст с обложки компакт-диска саундтрека содержит опечатки: indicum вместо iudicium, quoniqm вместо quoniam, probates вместо probatus, accipient вместо accipiet, benigma вместо benigna), и оригинальная версия текстов с переводами на русский:

Саундтрек 
Оригинальный саундтрек аниме вышел 21 октября 2004 года в формате CD и поставлялся в комплекте с ограниченным изданием первого DVD с сериалом. Музыка была написана Каё Кониси и Юкио Кондо. Саундтрек включает в себя 15 композиций. Альбом под названием Be Your Girl был выпущен 28 апреля 2004 года. В него вошли 4 музыкальные композиции: песня Be Your Girl (в аниме она звучит в конце серий),  и их инструментальные версии. Обе песни были написаны Като Дайсукэ и прозвучали в исполнении японской певицы Тиэко Кавабэ.

Критика 
Аниме-сериал «Эльфийская песнь» удостоился положительных оценок за свой сюжет, анимацию, техническое исполнение и яркое цветовое оформление. Вместе с тем критики отмечали обилие жестоких, кровавых и обнажённых сцен, которые временами становятся «слишком грубыми и раздражающими». Представители прессы сошлись во мнении, что первые минуты просмотра аниме шокируют зрителя и дают ясное представление обо всём сериале; сообщалось также о том, что сериал на всём своём протяжении держит зрителя в напряжении. Критики отмечали наличие клишированных моментов, часто встречающихся в других аниме-сериалах (к числу которых относятся, например, амнезия и небольшой гарем вокруг главного героя). Обозреватели Терон Мартин, Крис Истел и Джозеф Лашик упоминали об удачном сочетании в аниме различных жанров. Персонажи удостоились как положительных, так и отрицательных отзывов. Английский дубляж от ADV Films подвергался критике за неудачное исполнение и неточности в переводе, аналогичные претензии касались и русского издания от MC Entertainment.

Стиг Хогсет в рецензии THEM Anime назвал сериал «весьма специфическим шоу, которому присущи как хорошие, так и плохие отличительные черты, и которое подойдёт не каждому желающему». Среди достоинств рецензент отмечал красивую анимацию и хорошо выглядящих персонажей, вместе с тем он затронул присутствующую в аниме тему педофилии. Он писал, что окружающая обстановка не отличается разнообразием. Хогсет также говорил о наличествующих в сериале комедийных моментах, которые в основном связаны с шалостями Ню. Оценка составила 4 балла из 5. Доминик Лаено посчитал, что «Эльфийскую песнь» можно рассматривать либо как довольно напряжённую, но понятную и эксцентричную драму, либо как связанную с воспоминаниями трагедию. Обозреватель раскритиковал работу режиссёра Мамору Камбэ, отметив, что многие сложные моменты поданы в слишком явном виде, а также то, что драматический сериал преисполнен сентиментальностью. Несмотря на высказанные замечания, рецензент счёл «Эльфийскую песнь» интересным аниме.

Терон Мартин из Anime News Network в своей рецензии писал, что «Эльфийская песнь» — «одно из тех редких аниме, которые производят сильное впечатление на зрителя и на длительное время остаются в его памяти». Рецензент выразил мнение, что сериал не подойдёт зрителям, которые не переносят чрезмерно жестоких сцен; остальные же могут счесть аниме за привлекательную хоррор-серию, наполненную тайнами и романтикой. Сильное влияние на зрителя, по мнению обозревателя, оказывает совокупность стандартных элементов и новых составляющих (в частности, он писал о необычном сочетании ужасов, романтики и драмы). Мартин сравнил Ню с персонажем манги «Чобиты» Ти, отметив схожесть в их поведении. Из достоинств он также выделял качественное музыкальное сопровождение и сбалансированность звука. В обзоре последнего DVD Мартин выразил мнение, что концовка сериала может не понравиться поклонникам.

Тодд Дуглас в обзоре DVDTalk положительно отозвался об аниме, назвав его «интригующим, сильным, тревожащим и привлекательным шоу». Большую роль в аниме, по мнению рецензента, играет раздвоение личности Люси. В качестве небольших недостатков рецензент выделил слишком вялое начало и неоднозначное окончание. Обозреватель порекомендовал сериал для просмотра. Крис Истел в рецензии Animefringe писал о том, что в «Эльфийской песни», в отличие от большинства аниме, жестокость изображена невероятно шокирующей и наглядной. Среди достоинств он отметил красивую прорисовку окружающей обстановки, которая не производит впечатления компьютерной графики. Особенно рецензента впечатлил бой между двумя диклониусами. Он также благоприятно оценил дизайн персонажей, назвав его «красочным и милым», а дизайн Люси счёл «весьма ироничным». Истел оставил положительный отзыв о музыкальном сопровождении аниме. Главную тему Lilium он назвал «мрачной, но красивой», а также выразил мнение, что для усиления атмосферы жестокости музыка временами перестаёт играть.

Таша Робинсон в своей рецензии писала, что начало «Эльфийской песни» сочетает в себе три разных оттенка: заставка выполнена в высокохудожественном стиле, начало аниме преисполнено гротескностью и чрезмерной жестокостью, а после побега Люси сюжет перетекает в идеализированную романтическую историю; перечисленные тона на протяжении сериала никогда не сливаются. Рецензент назвала всех персонажей глупцами, хотя оговорилась, что они имеют серьёзную мотивацию и сильные чувства. Она также отметила схожесть некоторых элементов оригинального аниме с сериалами Чобиты и 3×3 Eyes. Было высказано итоговое мнение, что хотя сериал может показаться немного неприятным, он вызывает любопытство со стороны зрителя. Обозреватель сайта Gamerz-Edge порекомендовал аниме для просмотра всем, кто интересуется изображением жестокости.

Владислав Никиткин в рецензии журнала «АниМаг» сравнил «Эльфийскую песнь» с аниме Ayashi no Ceres, отметив схожесть в сюжетах обоих произведений. В качестве недостатков обозреватель указал слабую проработку и примитивный дизайн персонажей, а также посредственный сюжет. Из положительных сторон он выделил красивые задние фоны и качественное звуковое оформление. Евгений Кан в своей рецензии писал о том, что необычность аниме «Эльфийская песнь» обусловлена контрастом между комедией и уровнем насилия. Основной мыслью сериала обозреватель назвал «жестокость, ложь, насилие и человеческую несправедливость». Об издании MC Entertainment был оставлен преимущественно отрицательный отзыв — из его недостатков Кан выделил неудовлетворительное качество озвучки, отсутствие в издании 14-й серии, отсутствие перевода открывающей и закрывающей заставок, а также многочисленную рекламу.

Примечания

Ссылки 

 

Аниме 2004 года
Манга 2002 года
Вымышленные дети-убийцы